Kostadinovac est un toponyme qui peut désigner :
Kostadinovac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Križevci, comitat de Koprivnica-Križevci ;
Kostadinovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Merošina, district de Nišava.